JEE puede referirse a:
 Java EE o Java Platform, Enterprise Edition;
 Aeropuerto de Jérémie (Haití), según su código IATA.

Siglas